Hermann Kestner ist der Name folgender Personen:

* Hermann Kestner (1810–1890), deutscher Komponist, Musikaliensammler und Mäzen
 Hermann Kestner (Beamter) (auch Hermann Kestner-Lippert; 1786–1871), deutscher Kammerrat 
 Hermann Kestner-Köchlin (1823–1905), deutscher Mediziner und Autor